Aeropuerto de Bruselas puede referirse a: 

 Aeropuerto de Bruselas-Zaventem, principal aeropuerto de Bruselas, Bélgica, en las cercanías de la ciudad.
 Aeropuerto de Bruselas Sur, aeropuerto de Charleroi, en Valonia, al sur de Bélgica.